Saint-Lazare – città della municipalità di Vaudreuil-Soulanges (Québec francese, Canada)
 Saint-Lazare – quartiere di Marsiglia, in Francia
 Saint-Lazare – antico comune francese del dipartimento della  Dordogna, oggi integrato a Le Lardin-Saint-Lazare
 Saint-Lazare – stazione della metropolitana di Parigi
 Saint-Lazare – stazione ferroviaria di Parigi
 Transilien Paris Saint-Lazare – treno che parte dalla stazione sopracitata
 Saint-Lazare – antico lebbrosario trasformato nella prigione di Saint-Lazare a Parigi
 La Gare Saint-Lazare – dipinto di Claude Monet